Bjarni Benediktsson, Izland miniszterelnöke 1963–1970 között
 Bjarni Benediktsson, Izland miniszterelnöke 2017-től